Shober ist der Familienname folgender Personen:

 Howard C. Shober (1859–1956), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Schober